De dertiende etappe van de Ronde van Italië 2012 werd verreden op 18 mei van Savona naar Cervere. Het was een vlakke rit over een afstand van 121 km.

Verloop 
In deze korte etappe ging Martijn Keizer er direct na de start vandoor in gezelschap van de Italiaan Francesco Failli. Hun vlucht hield een kleine honderd kilometer stand, met een maximale voorsprong van rond de 5 minuten.
Stef Clement sloot 21 kilometer voor het einde aan, maar de sprintersploegen lieten niet begaan en niemand geraakte nog weg.
Het werd weer een sprint waarin Mark Cavendish het vlot haalde voor Alexander Kristoff en Mark Renshaw.

Rituitslag

Klassementen 

Etappe 13
Sport in Piëmont
Cuneo (provincie)